Бенеди́кта — благословенная. Женская форма мужского имени Бенедикт.

 Бенедикта Генриетта Пфальц-Зиммернская (1652—1730) — принцесса из дома Виттельсбахов, урождённая принцесса Пфальц-Зиммернская; в замужестве — герцогиня Брауншвейг-Люнебургская.
 Бенедикта Датская (род. 1944) — вторая дочь короля Дании Фредерика IX и Ингрид Шведской.
 Бенедикта Португальская (1746—1829) — португальская принцесса из дома Браганса, урождённая инфанта Португальская; в замужестве — принцесса Бразильская и герцогиня Браганса.
 Бенедикта Эббесдоттер (1165—1199) — королева-консорт Швеции, первая супруга короля Сверкера Карлссона.